Rock Springs (Nou Mèxic)
 Rock Springs (Wisconsin)
 Rock Springs (Wyoming)
 North Rock Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Wyoming.